Хосе́ Корона́до Гарси́я (; род. , ) — испанский . Лауреат премии «Гойя» за лучшую мужскую роль (2012).

Биография 
Родился в состоятельной семье, изучал сначала юриспруденцию, затем медицину. Работал моделью, снимался в телевизионной рекламе. Заработал приличные деньги на рекламе виски на Мальорке, решил заняться рекламой. Основал собственное модельное агентство, затем туристическое агентство и ресторан. Впоследствии брал уроки актёрского мастерства у Кристины Роты и начал работать в театре и сниматься в кино в конце 1980-х годов.

Был занят в многочисленных телевизионных сериалах и фильмах. Роль в сериале «Журналисты» обеспечила ему награду Fotogramas de Plata в категория «Лучший телевизионный актёр» 1998 года. Дважды номинировался на премию «Гойя» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в 1999 и 2002 годах. С 2001 года тесно сотрудничает с режиссёром Энрике Урбису.

У Коронадо есть сын Николас от модели Паолы Домингин (дочери итальянской актрисы Лючии Бозе), продолживший карьеру отца, и дочь от певицы Моники Молины.

Фильмография

Ссылки